

Piciformes (continuação)

Megalaimidae
 Psilopogon pyrolophus
 Megalaima virens
 Megalaima lagrandieri
 Megalaima zeylanica
 Megalaima lineata
 Megalaima viridis
 Megalaima faiostricta
 Megalaima corvina
 Megalaima chrysopogon
 Megalaima rafflesii
 Megalaima mystacophanos
 Megalaima javensis
 Megalaima flavifrons
 Megalaima franklinii
 Megalaima oorti
 Megalaima asiatica
 Megalaima monticola
 Megalaima incognita
 Megalaima henricii
 Megalaima armillaris
 Megalaima pulcherrima
 Megalaima australis
 Megalaima eximia
 Megalaima rubricapilla
 Megalaima haemacephala
 Calorhamphus fuliginosus

Lybiidae
 Gymnobucco calvus
 Gymnobucco peli
 Gymnobucco sladeni
Barbaças-de-garganta-cinzenta, Gymnobucco bonapartei
Barbaças-de-orelhas-brancas, Stactolaema leucotis
 Stactolaema anchietae
Barbaças-de-whyte, Stactolaema whytii
Barbaças-verde, Stactolaema olivacea
 Pogoniulus scolopaceus
 Pogoniulus coryphaeus
 Pogoniulus leucomystax
Barbadinho-verde, Pogoniulus simplex
 Pogoniulus atroflavus
 Pogoniulus subsulphureus
Barbadinho-de-rabadilha-limão, Pogoniulus bilineatus
Barbadinho-de-testa-amarela, Pogoniulus chrysoconus
Barbadinho-de-testa-vermelha, Pogoniulus pusillus
 Buccanodon duchaillui
 Tricholaema hirsuta
 Tricholaema diademata
 Tricholaema frontata
Barbaças-das-acácias, Tricholaema leucomelas
 Tricholaema lacrymosa
 Tricholaema melanocephala
 Lybius undatus
 Lybius vieilloti
 Lybius leucocephalus
 Lybius chaplini
 Lybius rubrifacies
 Lybius guifsobalito
Barbaças-de-colar-preto, Lybius torquatus
 Lybius melanopterus
 Lybius minor
 Lybius bidentatus
 Lybius dubius
 Lybius rolleti
 Trachyphonus purpuratus
Barbaças-de-poupa, Trachyphonus vaillantii
 Trachyphonus margaritatus
 Trachyphonus erythrocephalus
 Trachyphonus darnaudii
 Trachyphonus usambiro

Ramphastidae
Capitão-de-bigode-de-boné-vermelho, Capito aurovirens
 Capito maculicoronatus
 Capito squamatus
 Capito hypoleucus
Capitão-de-bigode-de-cinta, Capito dayi
 Capito quinticolor
Capitão-de-bigode-carijó, Capito niger
Capitão-de-peito-marrom, Capito brunneipectus
Capitão-de-bigode-limão, Eubucco richardsoni
 Eubucco bourcierii
Capitão-de-colar-amarelo, Eubucco tucinkae
 Eubucco versicolor
 Semnornis frantzii
 Semnornis ramphastinus
 Aulacorhynchus prasinus
 Aulacorhynchus sulcatus
 Tucaninho verde, Aulacorhynchus derbianus
 Aulacorhynchus haematopygus
 Aulacorhynchus huallagae
 Aulacorhynchus coeruleicinctis
 Araçari-miúdo-de-bico-riscado, Pteroglossus inscriptus
 Araçari-miudinho, Pteroglossus viridis
 Araçari-de-pescoço-vermelho, Pteroglossus bitorquatus
 Araçari-de-bico-de-marfim, Pteroglossus azara
 Araçari-de-bico-marrom, Pteroglossus mariae
 Araçari-castanho, Pteroglossus castanotis
 Araçari-de-bico-branco, Pteroglossus aracari
 Pteroglossus torquatus
 Araçari-de-frantzius, Pteroglossus frantzii
 Pteroglossus sanguineus
 Pteroglossus erythropygius
 Araçari-cinta-dupla, Pteroglossus pluricinctus
 Araçari-mulato, Pteroglossus beauharnaesii
 Araçari-banana, Baillonius bailloni
 Andigena laminirostris
 Andigena hypoglauca
 Andigena cucullata
 Andigena nigrirostris
 Selenidera spectabilis
 Saripoca-de-coleira, Selenidera reinwardtii
 Saripoca-de-bico-castanho, Selenidera nattereri
 Araçari-negro, Selenidera culik
 Araçari-poca, Selenidera maculirostris
 Saripoca-de-gould, Selenidera gouldii
 Ramphastos sulfuratus
 Ramphastos brevis
 Ramphastos citreolaemus
 Ramphastos culminatus
 Tucano-de-bico-preto, Ramphastos vitellinus
 Tucano-de-bico-verde, Ramphastos dicolorus
 Ramphastos swainsonii
 Ramphastos ambiguus
 Tucano-grande-de-papo-branco, Ramphastos tucanus
 Ramphastos cuvieri
 Tucano-toco, Ramphastos toco

Galbuliformes

Galbulidae
Ariramba-vermelha, Galbalcyrhynchus leucotis
Sovela-vermelha, Galbalcyrhynchus purusianus
 Brachygalba salmoni
 Brachygalba goeringi
Ariramba-preta, Brachygalba lugubris
Agulha-de-garganta-branca, Brachygalba albogularis
Cuitelão, Jacamaralcyon tridactyla
Ariramba-de-bico-amarelo, Galbula albirostris
Ariramba-da-mata, Galbula cyanicollis
Bico-de-agulha-de-rabo-vermelho, Galbula ruficauda
Ariramba-de-cauda-verde, Galbula galbula
 Galbula pastazae
Ariramba-de-barba-branca, Galbula tombacea
Ariramba-da-capoeira, Galbula cyanescens
Ariramba-violácea, Galbula chalcothorax
Ariramba-bronzeada, Galbula leucogastra
Ariramba-do-paraíso, Galbula dea
Jacamaraçu Jacamerops aureus

Bucconidae
Macuru-de-testa-branca, Notharchus macrorhynchos
Notharchus pectoralis
Macuru-de-peito-marrom, Notharchus ordii
Macuru-pintado, Notharchus tectus
Rapazinho-de-boné-vermelho, Bucco macrodactylus
Rapazinho-carijó, Bucco tamatia
 Bucco noanamae
Rapazinho-de-colar, Bucco capensis
 Nystalus radiatus
João-bobo, Nystalus chacuru
Rapazinho-estriado, Nystalus striolatus
Chilu-chilu, Nystalus maculatus
 Hypnelus ruficollis
Barbudo-pardo, Malacoptila fusca
Barbudo-de-coleira, Malacoptila semicincta
João-barbudo, Malacoptila striata
 Malacoptila fulvogularis
Barbudo-de-pescoço-ferrugem, Malacoptila rufa
 Malacoptila panamensis
 Malacoptila mystacalis
Macuru-papa-mosca, Micromonacha lanceolata
Macuru, Nonnula rubecula
Freirinha-amarelada, Nonnula sclateri
 Nonnula brunnea
 Nonnula frontalis
Freirinha-de-coroa-castanha, Nonnula ruficapilla
Freirinha-de-cabeça-castanha, Nonnula amaurocephala
 Hapaloptila castanea
Chora-chuva-de-asa-branca, Monasa atra
Chora-chuva-preto, Monasa nigrifrons
Chora-chuva-de-cara-branca, Monasa morphoeus
Chora-chuva-de-bico-amarelo, Monasa flavirostris
Urubuzinho, Chelidoptera tenebrosa

Bucerotiformes

Bucerotidae
 Tockus albocristatus
 Tockus hartlaubi
 Tockus camurus
Calau-de-monteiro, Tockus monteiri
Calau-de-bico-vermelho, Tockus erythrorhynchus
Calau-de-bico-amarelo, Tockus flavirostris
 Tockus leucomelas
 Tockus jacksoni
 Tockus deckeni
Calau-coroado, Tockus alboterminatus
 Tockus bradfieldi
Calau-preto, Tockus fasciatus
 Tockus hemprichii
Bico-de-serra-cinzento, Tockus nasutus
Calau-de-bico-pálido, Tockus pallidirostris
 Ocyceros griseus
 Ocyceros gingalensis
 Ocyceros birostris
 Anthracoceros coronatus
 Anthracoceros albirostris
 Anthracoceros malayanus
 Anthracoceros marchei
 Anthracoceros montani
Calau-rinoceronte, Buceros rhinoceros
Calau-bicórnio, Buceros bicornis
 Buceros hydrocorax
Calau-de-capacete, Buceros vigil
 Anorrhinus tickelli
 Anorrhinus galeritus
Calau-das-filipinas, Penelopides manillae
 Penelopides mindorensis
 Penelopides panini
 Penelopides samarensis
 Penelopides affinis
 Penelopides exarhatus
 Aceros comatus
 Aceros nipalensis
 Aceros corrugatus
 Aceros waldeni
 Aceros leucocephalus
 Aceros cassidix
 Aceros undulatus
Calau-de-narcondam, Aceros narcondami
 Aceros everetti
 Aceros subruficollis
 Aceros plicatus
Calau-trompeteiro, Ceratogymna bucinator
Calau-assobiador, Ceratogymna fistulator
Calau-de-faces-prateadas, Ceratogymna brevis
 Ceratogymna subcylindricus
 Ceratogymna cylindricus
 Ceratogymna albotibialis
 Ceratogymna atrata
 Ceratogymna elata

Bucorvidae
Calau-grande, Bucorvus abyssinicus
 Bucorvus leadbeateri

Upupiformes

Upupidae
Poupa-eurasiática, Upupa epops
Poupa-africana, Upupa africana

Phoeniculidae
Zombeteiro-de-bico-vermelho, Phoeniculus purpureus
 Phoeniculus damarensis
 Phoeniculus somaliensis
 Phoeniculus bollei
 Phoeniculus castaneiceps

Rhinopomastidae
 Rhinopomastus aterrimus
 Rhinopomastus cyanomelas
 Rhinopomastus minor

Trogoniformes

Trogonidae
Republicano, Apaloderma narina
 Apaloderma aequatoriale
 Apaloderma vittatum
Quetzal-resplandecente, Pharomachrus mocinno
Quetzal-de-crista, Pharomachrus antisianus
Quetzal-de-pontas-brancas, Pharomachrus fulgidus
Quetzal-de-cabeça-dourada, Pharomachrus auriceps
Quetzal-pavão, Pharomachrus pavoninus
 Euptilotis neoxenus
 Priotelus temnurus
 Priotelus roseigaster
 Trogon massena
Surucuá-de-cauda-preta, Trogon melanurus
 Trogon clathratus
 Trogon comptus
 Trogon bairdii
Surucuá-de-barriga-dourada, Trogon viridis
 Trogon citreolus
 Trogon melanocephalus
 Trogon mexicanus
 Trogon elegans
Surucuá-de-coleira, Trogon collaris
 Trogon aurantiiventris
Surucuá-mascarado, Trogon personatus
Surucuá-de-barriga-amarela, Trogon rufus
Surucuá-variado, Trogon surrucura
Surucuá-de-peito-azul, Trogon curucui
Surucuá-pequeno, Trogon violaceus
 Harpactes reinwardtii
 Harpactes fasciatus
 Harpactes kasumba
 Harpactes diardii
 Harpactes ardens
 Harpactes whiteheadi
 Harpactes orrhophaeus
 Harpactes duvaucelii
 Harpactes oreskios
 Harpactes erythrocephalus
 Harpactes wardi

Coraciiformes

Coraciidae
Rolieiro-comum, Coracias garrulus
 Coracias abyssinica
Rolieiro-de-peito-lilás, Coracias caudatus
Rolieiro-cauda-de-raquete, Coracias spatulatus
Rolieiro-de-sobrancelhas-brancas, Coracias naevius
 Coracias benghalensis
 Coracias temminckii
 Coracias cyanogaster
Rolieiro-de-bico-amarelo, Eurystomus glaucurus
Rolieiro-de-garganta-azul, Eurystomus gularis
 Eurystomus orientalis
 Eurystomus azureus

Brachypteraciidae
 Brachypteracias leptosomus
 Brachypteracias squamigera
 Atelornis pittoides
 Atelornis crossleyi
 Uratelornis chimaera

Leptosomidae
 Leptosomus discolor

Momotidae

 Hylomanes momotula
 Aspatha gularis
Udu-de-bico-largo, Electron platyrhynchum
 Electron carinatum
 Eumomota superciliosa
Juruva-ruiva, Baryphthengus martii
Juruva-verde, Baryphthengus ruficapillus
 Momotus mexicanus
Udu-coroado, Momotus momota

Todidae

 Todus multicolor
 Todus angustirostris
 Todus mexicanus
 Todus todus
 Todus subulatus

Página anterior: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 2

Próxima página: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 4

Índice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

03